Бате́х () — село в Зольском районе Кабардино-Балкарии. Входит в состав муниципального образования «Сельское поселение Псынадаха».

Географическое положение 
Селение расположено в северо-восточной части Зольского района, в долине реки Золка. Находится в 7 км к югу от районного центра Залукокоаже, в 62 км к северо-западу от Нальчика, и в 20 км к югу от Пятигорска.

Граничит с землями населённых пунктов: Псынадаха на севере и Зольское на юге.

Населённый пункт расположен в предгорной зоне республики. Рельеф местности представляет собой холмистые возвышенности на юге, сменяющиеся волнистыми предгорными равнинами на северо-востоке. Высоты колеблятся между отметками от 600 до 900 метров. Средняя высота составляет 645 метров над уровнем моря. К юго-востоку от села начинается урочище «Золка», переходящая далее в «Зольские пастбища». Вся территория участка сильно расчленена глубокими долинами и балками.

Почвенный покров предгорной лесостепи образует черноземы типичные и выщелоченные, и обусловлены высокой степенью их вовлечения в сельскохозяйственное производство республики.

Гидрографическая сеть представлена рекой Мокрая Золка и типичными для района серными источниками и пресными родниками.

Климат умеренно теплый. Сумма температур за вегетационный период составляет 2800-3200°С. Средние температуры самого тёплого месяца июля составляют около +21°С, средние температуры самого холодного месяца января составляют -3,5°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 650 мм. Основное количество осадков выпадает в период с мая по июль.

Этимология 
Название села Батех ( — множество бугорков, холмов) связано с расположенными на восточной и южной окраинах села возвышенностями.

История 
Село основано в 1928 году, вследствие расселения села Малка, фактически состоявшего из трёх аулов. Принципиальное решение о расселении было принято общим собранием сельчан ещё в 1924 году, однако официально село Батех было образовано по решению Совнаркома КБАССР лишь четыре года спустя.

Первыми поселенцами села Батех были семьи: Тлостановы, Халиловы, Кардановы, Гедмишховы и другие, в основном переселявшихся из квартала села Малка — Аджиево (Хьэжы хьэблэ).

В 1930 году построен колхоз «Красный комбайн».

В годы Великой Отечественной войны, село было оккупировано немецкими войсками в период с сентября 1942 года по январь 1943 года, в ходе которого хозяйство села была полностью разрушена. После изгнания захватчиков началось восстановление хозяйства, в селе появились первые объекты социальной инфраструктуры.

В 1956 году село включено в состав сельского поселения Псынадаха

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, 100 % населения села составляли кабардинцы.

Образование 
 Средняя школа № 1 — ул. Колхозная, 11
 Начальная школа Детский сад № 1

Здравоохранение 
 Участковая больница
 Фельдшерско-акушерский пункт

Ислам 
В селе имеется одна мечеть, имам которой получил государственную стипендию КБР в 2004 году.

Экономика 
Основу экономики села составляют арендные и подсобные хозяйства. Высоко развита возделывания культур картофеля и подсолнечника.

Улицы

Ссылки 
 Сельское поселение Псынадаха
 
 
 Код ОКТМО

Примечания 

Населённые пункты Зольского района